Ранчо ла Гвадалупе има више значења:

 Ранчо ла Гвадалупе, Каталина (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ла Гвадалупе (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ла Гвадалупе (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику